Brunnbächli und Brunnenbächli sind Gewässernamen in der Schweiz:

 Brunnbächli, rechter Zufluss des Wintersingerbachs (zum Magdenerbach) bei Wintersingen, Bezirk Sissach, Kanton Basel-Landschaft
 Brunnenbächli (Obertannenbach), linker Zufluss des Obertannenbachs (zum Riedbach) im Heerenmösli bei Oberbertschikon (Wiesendangen), Bezirk Winterthur, Kanton Zürich
 Brunnenbächli (Schwarzenbach), rechter Zufluss des Schwarzenbachs (zur Töss) beim Sunnenhof bei Isikon (Hittnau), Bezirk Pfäffikon, Kanton Zürich
 Brunnenbächli (Werenbach), linker Zufluss des Werenbachs bei Zollikerberg (Zollikon), Bezirk Meilen, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Brünnelibach
 Brunnenbach